Landstingsvalget den 21. september 1928 var det 25. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament Rigsdagen. Valget blev afholdt i 2., 3. og 5. landstingskreds, dvs. Sjælland med Lolland-Falster, Bornholm og det sydlige Jylland, hvor der blev valgt de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 28 landstingsmedlemmer. Desuden valgte det færøske lagting et medlem.

Kilder 
 Statistisk Årbog 1929

Noter 

1928
Politiske valg i 1928